Porodin est un toponyme qui peut désigner :
Porodin, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Aleksinac, district de Nišava ;
Porodin, une localité de Serbie située dans la municipalité de Žabari, district de Braničevo ;
Porodin, un village de Macédoine du Nord situé dans la municipalité de Bitola.